

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Ruszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą 
 Ruszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Wąpielsk 
 Ruszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek 
 Ruszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Ruszkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Ruszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Ruszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

Zobacz też 
 Ruszkowice,  Ruszków